

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Bartoszewo – kolonia wsi Zębówiec w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Obrowo
 Bartoszewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. polickim, w gminie Police

Miejscowości na Białorusi 

 Bartoszewo – część wsi Zaucie na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Zaucie.